Коро́ль — титул монарха, який дав назву деяким іншим поняттям (назві шаховій фігурі, номіналу гральної карти тощо). Може бути прізвищем.

Поняття 

 Король — титул монарха, зазвичай спадковий, подеколи вибірний, голова королівства.
 Король — шахова фігура.
 Король — номінал гральної карти.
 Король — картярська гра, схожа на гру в дурня, в якій гравці впорядковуються за рангами та змінюють свої ранги по ходу гри.

Прізвище 

 Адам Король (, 1974) — польський веслувальник
 Король Анатолій Миколайович (1977—2015) — український будівельник, який загинув у передмісті Неаполя, стримуючи грабіжників
 Король Андрій Дмитрович (* 1972) — білоруський педагог, ректор Білоруського державного університету
 Король Антін (1896—1966) — український вчений, інженер-проектант, громадський діяч у Венесуелі.
 Король Віктор Миколайович (1948) — український політик, народний депутат України 3-го і 4-го скликання
 Король Віктор Сергійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Король Віктор Юхимович (1944) — український історик. Доктор історичних наук (1990), професор (1991). Член Міжнародної Слов'янської академії наук
 Король Віталій Вікторович (1995—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Король Віталій Сергійович (1980—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Король Володимир Іванович — учасник антитерористичної операції, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня
 Король Євген Григорович (* 1947) — колишній радянський футболіст та український футбольний тренер
 Король Ігор Євгенович (1971) — український футболіст, захисник та півзахисник.
 Ілля Король (* 1969) — австрійський скрипаль, альтист, диригент українського походження
 Король Костянтин Миколайович (*1980) — український футболіст, нападник, захисник та півзахисник.
 Король Микола Олексійович (1904 — після 1974) — виконувач обов'язків директора Станіславського учительського інституту (березень 1944 — травень 1945).
 Король Митрофан Спиридонович (1874—1920) — український письменник, поет і драматург
 Король Михайло (1856—1925) — український правник, громадсько-політичний діяч
 Король Михайло Дмитрович (нар. 1953) — український лікар-стоматолог, доктор медичних наук.
 Король Нестор Едуардович (1897—1987) — український письменник, агроном, історик і націоналістичний діяч
 Король Олег Богданович (1952) — український перекладач
 Король Олег Іванович (1969) — радянський і білоруський футболіст, тренер футбольного клубу «Барановичі».
 Король Олександр Петрович (1941—2018) — народний атист України.
 Король Олексій Костянтинович (1913—1977) — український астрометрист
 Олексій Король (* 1977) — американський та український футболіст і тренер
 Король Павло Федорович (1923—2005) — український кінооператор
 Король Петро Кіндратович (1941—2015) — український важкоатлет
 Король Петро Олексійович — старший солдат Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Король Рената Степанівна (1926—2009) — український редактор
 Король Роман Васильович — український волонтер, учасник Революції Гідності, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Семен Король (1892—1920) — розвідник Армії УНР, хорунжий Українських січових стрільців. Крутянин.
 Король Сергій Володимирович (1970—2023) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя (посмертно).
 Король Сергій Олександрович — полковник медичної служби, професор, заслужений лікар України
 Король Трохим Андрійович (1880 — після 1935) — український економіст, фінансист, промисловець та підприємець
 Король Федір Петрович (1894—1942) — радянський воєначальник, генерал-майор.
 Король Юрій Васильович (1978—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Король Юрій ? (1978—2014) — український оператор
 Король Ярослава Антонівна (1954 —2009) — львівська художниця.
 Король-Мельник Антоніна (1922—1946) — лікарка, учасниця ОУН.

Географія 

 Король (дерево) — вікове дерево, дуб, що зростає на Тернопільщині.

Примітки 

Прізвища